Осада Гомеля:
 Осада Гомеля (1535) — сражение русско-литовской войны 1534—1537 годов, взятие Гомеля литовским войском
 Осада Гомеля (1654) — сражение русско-польской войны 1654—1667 годов, взятие Гомеля запорожскими казаками